Bazman (perz. بزمان) se može odnositi na:
 Bazman, vulkanska planina na jugoistoku Irana
 Bazman (grad), gradić pod iranskim vulkanom
 Tašt-e Bazman, selo kod iranskog vulkana
 Bazmani (Zagros), planinski vrh u gorju Zagrosa
 Arzu Bazman, tursko-njemačka glumica